Комната с видом (роман) () — роман английского писателя Э. М. Форстера, изданный в 1908 году.
 Комната с видом (фильм, 1985) () — британский кинофильм, режиссёра Джеймса Айвори, адаптация романа Э. М. Форстера.
 Комната с видом (фильм, 2007) () — британский телефильм, режиссёра Николаса Рентона, адаптация романа Э. М. Форстера.